Назва Котлівка в Україні відома за однойменною назвою села в гміні Нарва на українсько-білоруському мовному пограниччі. Перші згадки з XVIII століття. Назва від слова котел, котловина  — заглиблення в землі.

В Білорусі є село із назвою (), що відповідає назві Котлівка:
 Котлівка — село, Гродненська область, Островецький район;

Крім того, поруч із селом знаходиться «Митно-прикордонний перехід «Котлівка»

В Польщі є село із назвою (), що відповідає назві Котлівка:
 Котлівка — село, Підляське воєводство, Гайнівський повіт.

В Росії є кілька топонімів із назвою (), що відповідає назві Котлівка:
 Котлівка — поселення, Татарстан, Аксубаєвський район
 Котлівка — село, Татарстан, Єлабужський район;
 Котлівка — село, республіка Удмуртія, Граховський район;
 Котлівка — район і муніципальне утворення в Москві.

А також річка Котлівка, яка протікає в  межах Москви та є притокою річки Москва.

Примітки